Der Fiat Idea ist ein fünftüriger Minivan des italienischen Automobilherstellers Fiat, der seit Mitte 2003 hergestellt wird.

Geschichte 
Der Idea basiert auf der im Herbst 1999 eingeführten zweiten Generation des Fiat Punto (Typ 188) und wurde in Italien ab Sommer 2003 angeboten. Ein Jahr später war er auch in anderen europäischen Ländern verfügbar, von Mitte 2004 bis Ende 2008 auch in Deutschland. Seit 2005 wurde das Fahrzeug auch im Brasilianischen Fiat-Werk in Betim für den Südamerikanischen Markt gefertigt. Dort erhielt das Modell 2010 ein Facelift. Auf vielen anderen Märkten hingegen wurde der Idea zugunsten des besser ausgestatteten Lancia Musa eingestellt.

Der Idea wird mit folgenden Motoren angeboten:
 1,2 Liter 16V Ottomotor: 59 kW (80 PS), Höchstgeschwindigkeit: 163 km/h
 1,4 Liter 8V Ottomotor: 57 kW (77 PS), Höchstgeschwindigkeit: 163 km/h
 1,4 Liter Starjet 16V Ottomotor: 70 kW (95 PS), Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h
 1,3 Liter Multijet 16V Dieselmotor 70: 51 kW (70 PS), Höchstgeschwindigkeit: 159 km/h
 1,3 Liter Multijet 16V Dieselmotor 90: 66 kW (90 PS), Höchstgeschwindigkeit: 173 km/h
 1,3 Liter Multijet II 16V Dieselmotor 95: 68 kW (95 PS), Höchstgeschwindigkeit: 173 km/h
 1,6 Liter Multijet II 16V Diesel: 88 kW (120 PS), Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h
 1,9 Liter Multijet 8V Dieselmotor: 74 kW (100 PS), Höchstgeschwindigkeit: 179 km/h

Der Fiat Idea ist mit einem 5- oder 6-Gang-Getriebe ausgerüstet und kann auf Wunsch auch mit der "Dualogic"-Automatik, einem sequentiellen automatisierten 6-Gang-Schaltgetriebe bestellt werden.

Auf gleicher Plattform wurde mit geringfügigen Unterschieden, vor allem eine andere Karosserie und höherwertige Innenraummaterialien der Lancia Musa (Typ 350) der Marke Lancia angeboten. Ende 2012 wurde die Produktion des Idea in Europa eingestellt.

Idea Adventure 

Der „Idea Adventure“ ist eine Variante des Grundmodells  mit Kunststoff-Beplankungen an der Karosserie. Der „Adventure“  ist kein Geländewagen, er ist nur mit Frontantrieb lieferbar. In Brasilien wird das Fahrzeug mit einem 1,8-l-Ottomotor und 82 kW (112 PS) angeboten, in Europa jedoch nicht. Ein Prototyp mit Dieselmotor war jedoch 2007 in Italien gesichtet worden.

Technische Daten Brasilien

Zulassungszahlen 
Zwischen 2003 und 2008 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 10.472 Fiat Idea neu zugelassen worden. Mit 5.170 Einheiten war 2004 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Trivia 
Papst Franziskus nutzte während seiner Reise in Brasilien 2013 einen Fiat Idea in Grundausstattung und fuhr mit diesem auch bei der Begrüßungszeremonie der Präsidentin vor.

Einzelnachweise

Weblinks 

Kombi